Bodungen steht für:

 Bodungen (Adelsgeschlecht)

Personen:
 Anton von Bodungen (1761–1850), Mitglied der Reichsstände des Königreichs Westphalen

 Richard von Bodungen (1857–1926), königlich preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Großbodungen
 Kleinbodungen